«Велазними» () — это футбольный клуб, основанный в Джяковице, западном Косово. Клуб был основан в 1927 году и в настоящее время играет в первом дивизионе в Косово, участвует в чемпионате Косова по футболу.

История 

ФК Велазними является девятикратным чемпионом Косово и вместе с ФК Приштина они являются одним из самых успешных футбольных клубов в Косово. Золотые годы клуба были в 1960-х, 70-х и 80-х, когда он доминировал в Лиге Косово. В эти периоды клуб играл в сербской лиге, Велазними был активен вплоть до освобождения Косово в 1999 году. Он был известен под своим сербо-хорватским названием ФК Влазними (Vlaznimi).

Состав

Титулы 
 9 титулов чемпион САК Косово
 1967-68,
 1968-69,
 1969-70,
 1970-71,
 1973-74,
 1979-80,
 1981-82,
 1985-86,
 1989-90
 4 кубка Косова
 1984-85 Финал : Велазними — Рамиз Садику 7-1 (5-0)
 1986-87 Финал : Велазними — Tрeпчa 6-2 (4-1)
 1987-88 Финал : Велазними — Раховеци 5-2 (3-0)
 2007-08 Финал : Велазними — Tрeпчa’89 2-0 (0-0)

Примечания 

Футбольные клубы, основанные в 1927 году
Футбольные клубы Косова